Santa Cruz da Boa Vista - antiga denominação do município de Ipeúna, São Paulo.
 Santa Cruz da Boa Vista - antiga denominação do município de Iracemápolis, São Paulo.
 Santa Cruz da Boa Vista - distrito do município de Maracaí, São Paulo.
 Santa Cruz da Boa Vista - localidade no município de Amparo, São Paulo.
 Santa Cruz da Boa Vista - antiga denominação do distrito de Domélia, município de Agudos, São Paulo.